Znàmenka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Znàmenka (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Znàmenka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Znàmenka (Khakàssia), localitat de la república de Khakàssia, a Rússia
 Znàmenka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Znàmenka (Krasnoperekopsk), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Znàmenka (Krasnogvardéiskoie), localitat de la república de Crimea, a Rússia